Виља Унион има више значења:

 Општина Виља Унион (Коавила), општина у савезној држави Коавила у Мексику
 Виља Унион (Виља Унион, Коавила), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Виља Унион (Поанас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Виља Унион (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Виља Унион (Санта Марија Тонамека), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Виља Унион (Мазатлан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Виља Унион, Продуктос Лактеос (Мазатлан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Виља Унион (Сентро), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Виља Унион (Фортин), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику